Sayoko Mishima es un personaje de la serie manga ¡Oh, Mi Diosa! creada por Kōsuke Fujishima.

Es una chica clásica, muy rica que estudia en la universidad Nekomi, esta perdidamente enamorada de Keiichi aunque lo niega para todos y para sí misma. También siente cierta rivalidad por Belldandy ya que piensa que le está robando al novio. Entre otros estudiantes es llamada: “La Reina” mientras que a Belldandy la llaman: “La Diosa” (Y tienen mucha razón). 
Ciertamente es muy decidida y persistente la cual a veces la meten en problemas. Ella ayuda en un principio a Marller para que Belldandy se marche más al fracasar varias veces deja de ayudarla. Poco después descubre que Belldandy es una diosa aunque ella la llama “Princesa mágica”. 

Después termina siendo la Reina de la universidad ya que pide un deseo a las estrella el cual es escuchado por Marller y lo hace realidad transformando la universidad en un castillo y a todos los que entren en su territorio en sus sirvientes, y aunque al final Belldandy termina volviéndose su esclava, decide terminar con el deseo ya que su mayor virtud así como su más grande defecto es su Orgullo, el cual le hace querer hacer las cosas por sí misma.

Personajes de ¡Oh, Mi Diosa!
Kōsuke Fujishima

en:List of Oh My Goddess! characters#Sayoko Mishima